Девід Джордж Данн (,  19 серпня 1948, Мусомін, Саскачеван) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1966 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 6 років, захищав кольори команд «Ванкувер Канакс», «Торонто Мейпл-Ліфс» та «Вінніпег Джетс» (ВХА).

Загалом провів 194 матчі в НХЛ, включаючи 10 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Вінніпег Джетс»
Тренери «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти ВХА
Випускники Саскачеванського університету